Зіра — застарілий синонім до «зоря, зірка» (див. )
 Зіра — рослина родини окружкових (Cuminum cyminum), широко використовується як прянощі
 Зіра — «арабський лікоть», застаріла міра довжини в мусульманських країнах

 Зіра — левиця, персонаж анімаційного фільму «Король Лев 2: Гордість Сімби»
 Зіра — шимпанзе, персонаж роману і художніх фільмів «Планета мавп»

 Зіра — селище в Азербайджані
 Зіра — місто в Індії

 Зіра — азербайджанський футбольний клуб із однойменного селища Зіри